Wasted Days (The Slackers), studioalbum van The Slackers
Wasted Days (Oscar Wilde), gedicht van de Ierse dichter, proza- en toneelschrijver Oscar Wilde.